Isoschizoporella är ett släkte av mossdjur. Isoschizoporella ingår i familjen Eminooeciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Isoschizoporella